Нежода — остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск — Сухиничи. Расположен в селе Нежода Смоленской области.

Пригородные поезда

Ссылки

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области